Goretech: Bienvenidos al planeta hijo de puta (Goretech: Welcome to the motherfucking planet en Estados Unidos) es una película dirigida por Germán Magariños en 2012 y protagonizada por Leandro de la Torre y Vic Cicuta. Está escrita por el propio Magariños y Vic cicuta y es producida por Gorevision Films. Fue estrenada en el festival Buenos Aires Rojo Sangre.

Sinopsis
Tras años de progreso y paz, la Tierra cae sumida en la peor catástrofe apocalíptica, víctima del Dr Hell (Ramón Cordero) , un ser infernal que ahora domina al mundo y lo somete a su gusto. Han Sordo (Leandro de la Torre), un joven timorato y afeminado, busca dejar de ser el hazmerreír del planeta y busca la ayuda de un enigmático anciano experto en artes marciales conocido como Estala (Vic Cicuta). Juntos comenzaran una odisea para salvar el destino de la humanidad del poder siniestro de la maldad reinante.

Reparto

Premios
La película recibió los siguientes premios:
Mejor película Iberoamericana en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre
Mejor película Iberoamericana en el Festival Montevideo Fantástico

Enlaces externos 
Web de la productora
Ficha de la película en Imdb

Películas de 2012